Базирование:
 Базирование — размещение формирований вооружённых сил, на базах, на своей территории или территории других государств, стран и колоний (сателлитов).
 Базирование — поверхность, совокупность поверхностей, ось, точку детали или сборочной единицы, по отношению к которым ориентируются другие детали, изделия или поверхности детали, обрабатываемые или собираемые на данной операции.